Марутян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Марутян, Александр Николаевич (род. 1946) — советский и российский режиссёр, драматург, автор дикторских текстов.
 Марутян, Гайк Сумбатович (1913—2012) — советский трубач, военный дирижёр, педагог, композитор.
 Марутян, Константин Оганесович (1917—2011) — советский армянский энергетик-строитель и государственный деятель.